Такмичење у скоку удаљ у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 15. и 17. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, бранио је Себастијан Бајер из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 30 такмичара из 17 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских скакача удаљ 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачи медаља

Квалификациона норма

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичара пре почетка првенства у скоку удаљ са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају.

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама учесници су били подељени у две групе: А са 15 и Б са 15 такмичара. Квалификациона норма је износила 8,00 метара. 4 такмичара је остварило норму а осталих 8 се пласирало према постигнутом резултату (кв),

Финале 

,

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Скок удаљ на Европском првенству у атлетици на отвореном